— игрок в го корейского происхождения, проживающий и выступающий за Японию, самый титулованный игрок Японии, обладатель звания почётный хонъимбо. Он удерживал три года подряд три основных японских титула — кисэй, мэйдзин и хонъимбо, а также в разное время являлся обладателем всех семи основных японских титулов.

Биография 
Тё Тикун родился в богатой корейской семье, однако во время Корейской войны, они стали банкротами. Он начал играть в го с детства, и в 1962 году (в возрасте 6 лет) отец отправил его в Японию на обучение в знаменитую школу Минору Китани. В семь лет Тё стал инсэем при японской федерации го Нихон Киин. Некоторые из других инсэев недолюбливали его из-за его корейского происхождения.

В мае 1968 года Тё Тикун получил ранг первого профессионального дана. Он стал одним из самых молодых японских го-профессионалов; на момент получения ранга ему было 11 лет и 10 месяцев. Через два года он был уже 4-м даном; В 1971 году он получил разряд 5 дана, 1974 — 7 дан; тогда же он начал завоёвывать свои первые титулы.

Пик карьеры Тё Тикуна приходится на начало 80-х годов. В 1980 году он выиграл титул мэйдзин. В 1981 он впервые завоевал титул хонъимбо, в 1982 — дзюдан.

В 1983 году он взял титул кисэй, победив в финале Хидэюки Фудзисаву, удерживавшего этот титул предыдущие 6 лет.

В течение 40 дней Тё одновременно обладал четырьмя титулами, однако смог защитить только мэйдзин и позже кисэй

6 января 1986 года Тё Тикун попал в серьёзную автомобильную аварию. Когда Тё пытался помочь мотоциклисту, врезавшемуся в его машину, он был сбит другой машиной. У него был перелом бедра и множество осложнений, однако Тё Тикун настаивал на своём участии в соревнованиях, смог отстоять титул Госэй, но потерял другие. С 87 по 90-е годы Тё с переменным успехом удерживал и завоёвывал некоторые титулы, но уже не смог повторить свои предыдущие успехи.

С 1991 по 1999 годы Тё успешно удерживал титул Хонъимбо. В 2000 году он не смог выиграть ни одного титула кроме Кубка NEC.

В 2002 году Тё впервые выиграл в финале розыгрыша Кубка Agon. В 2003 он завоевал международный титул Кубок Samsung, соперником в финале был Пак Ён Хун. В 2005 году Тё Тикун вышел в финал титула Дзюдан впервые за 14 лет и выиграл его, после он защитил титул в 2006 и 2007 году. В ноябре 2016 года Тё Тикун сыграл матч из трех партий против компьютерной программы Deep Zen Go, победил со счетом 2-1.

Титулы 
Тё Тикун занимает первое место среди японских игроков по количеству завоёванных им титулов го.

Награды 
 Одержал в своей карьере 1000 побед в 1999, 1200 в 2005, 1300 в 2008.
 9-кратный обладатель титула «Самый выдающийся игрок» журнала KIDO.
 9-кратный лауреат премии Хидэтоси
 4-кратный лауреат премии Сюсая.
 Почётный гражданин города Тиба с 1996 года.

Примечания

Ссылки 
 Тё Тикун на сайте GoGameWorld
 Тё Тикун на сайте Нихон Киин
 Тё Тикун в библиотеке сэнсэя
 Партии Тё Тикуна

Игроки го Японии
Игроки го Республики Корея
Почётные граждане Тибы